Il doppio del torneo di tennis Proximus Diamond Games 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Magdalena Maleeva e Patty Schnyder che hanno battuto in finale Nathalie Dechy e Meilen Tu 6–3, 6–7(3), 6–3.

Teste di serie 

Assente
 Els Callens /  Miriam Oremans (semifinali)

 Nathalie Dechy /  Meilen Tu (finale)
 Dája Bedáňová /  Elena Bovina (semifinali)
 Magdalena Maleeva /  Patty Schnyder (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Proximus Diamond Games 2002